Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa Claro) werd gespeeld van 10 tot en met 16 februari 2014. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het enkelspel werd gewonnen door David Ferrer. Hij versloeg in de finale Fabio Fognini met 6-4 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Marcel Granollers en Marc López. Zij versloegen in de finale Pablo Cuevas en Horacio Zeballos met 7-5 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires